TPP ist eine Abkürzung für:
 Flughafen Tarapoto in Peru als IATA-Code
 Tautos pažangos partija, eine konservative litauische Partei
 Tautos prisikėlimo partija, eine litauische Partei
 Trans-Pacific Partnership, Transpazifische Partnerschaft, ein internationales Freihandelsabkommen
 Transportproblem, eine Fragestellung aus dem Operations Research
 Two Photon Polymerization, eine Methode zur 3D-Mikrostrukturierung

Chemie:
 Thiaminpyrophosphat, ein Phosphatester des Thiamin
 Triphenylphosphan, ein wichtiger Ligand für die Herstellung von Metallkomplexen in der chemischen Synthese
 Triphenylphosphat, hauptsächlich als Weichmacher und Flammschutzmittel verwendet
 Tetraphenylporphyrin, ein Porphyrinligand

TPP